Dudule peut se rapporter à :
 Dudule (géant)
 Lampe à acétylène, en spéléologie
 La Grosse Bite à Dudule
 Théodule, dont Dudule est le diminutif
 Dudule, nom français d'un personnage de fiction interprété par Clyde Cook dans des comédies burlesques durant les années 1920.